Соревнования по фигурному катанию в парном разряде на зимних Олимпийских играх 2006 прошли 11 и 13 февраля в Турине (Италия) на искусственном льду на катке Палавела.

Медалисты

Результаты 

WD = спортсмены снялись с соревнований.

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006

Ссылки 
 Результаты на сайте В. Соловьёва
 Результаты в парном катании на сайте eskatefans.com
 Результаты на сайте Sports-reference.com 

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006